Европско првенство у кошарци 2025. (Евробаскет 2025) ће бити 42. по реду европско кошаркашко првенство за мушкарце које ће се одржати у Летонији, Кипру, Пољској и Финској.

Квалификације

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака те године.
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина те године.

 
Европска првенства у кошарци
Кошарка на Кипру
Кошарка у Летонији
Кошарка у Пољској
Кошарка у Финској